Schörgenhub ist der Name folgender Orte in Oberösterreich:
 Schörgenhub (Linz), Stadtteil von Linz
 Schörgenhub (Gemeinde Kleinzell), Ortschaft von Kleinzell im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach

Siehe auch:
 Stadtrandsiedlung Schörgenhub